Список премьер-министров ()  Таджикистана

Таджикистан
Премьер-министры Таджикистана